Perișoru se poate referi la:

Perișoru, Brăila
Perișoru, Călărași

Vezi și 
 Periș (dezambiguizare)
 Perișor (dezambiguizare)
 Perișani